I-75 kann stehen für

 einen amerikanischen Interstate Highway, siehe Interstate 75
 ein sowjetisches Jagdflugzeug, siehe Mikojan-Gurewitsch I-75

Abkürzung